Тиграня́н () — армянская фамилия. Образована от армянского имени «Тигран» (), с армянским суффиксом «-ян» (сын).

Известные носители:
 
 Тигранян, Вартан Арменович (1907—1974) — армянский советский композитор. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1961).
 Минас Тигранян (ок.1658—1740) — армянский политический и церковный деятель, дипломат, видный участник армянского национально-освободительного движения.
 Тигранян, Никогайос Фаддеевич (1856—1951) — армянский и советский композитор, музыковед, фольклорист, пианист.
 Тигранян, Сиракан Фаддеевич (1875—1947) — депутат Государственной думы II созыва от Эриванской губернии, министр иностранных дел Армянской республики.
 Тигранян, Эдмонд Арменович (1911—1994) — заслуженный строитель Армении, доктор архитектуры.